Kacper Przybyłko  (Bielefeld, 25 maart 1993), is een Pools-Duitse voetballer die sinds 22 januari 2022 uitkomt voor Chicago Fire FC.

Clubcarrière 
Przybyłko werd in Duitsland geboren als de zoon van een Poolse voetballer en atleet. Al op jonge leeftijd sloot hij zich aan bij Arminia Bielefeld uit zijn geboortestad en doorliep hij alle jeugdelftallen. In 2011 trad hij aan bij het tweede elftal van Arminia dat uit kwam in de NRW-Liga. In zijn eerste zeven wedstrijden wist hij direct zevenmaal te scoren. Door zijn goede optreden werd hij snel bij het eerste van Arminia opgenomen, dat op dat moment uitkwam in de 3. Liga. Op 1 oktober 2011 maakte hij zijn debuut als prof in de wedstrijd tegen 1. FC Heidenheim 1846. In totaal wist Przybyłko tot twee wedstrijden te komen voor het eerste waarin hij niet wist te scoren. In het tweede elftal van de club deed hij dit wel, namelijk vijftien maal in dertien wedstrijden.

Op 31 januari 2012 maakte Przybyłko de overstap naar 1. FC Köln, uitkomend in de 2. Bundesliga, waar hij zich in eerste instantie voegde bij het elftal onder 21 van de club. Bij zijn debuut voor het tweede wist hij direct te scoren en een assist af te leveren. Aan het einde van het seizoen 2011/12 konden er tien doelpunten achter zijn naam genoteerd worden, die hij in zeventien wedstrijden wist te maken. In de voorbereiding van het seizoen 2012/13 werd hij door trainer Holger Stanislawski bij het eerste elftal van 1. FC Köln gehaald. Hij maakte zijn debuut in het toernooi om de DFB-Pokal tegen SpVgg Unterhaching. Zijn eerste doelpunt maakte hij op 14 april 2013 in de competitiewedstrijd tegen VfR Aalen, deze was tevens beslissend doordat er verder in de wedstrijd niet gescoord zou worden.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
In 2008 werd Przybyłko ontdekt door de Poolse bond en kon hij zodoende zijn debuut maken voor Polen onder 15. Vervolgens doorliep Przybyłko elk vertegenwoordigd jeugdelftal van Polen en was hij onder anderen actief op het Europees kampioenschap onder 17 in 2010. Tussen 2013 en 2014 speelde Przybyłko tien interlands voor Polen onder 21, waarin hij vijfmaal scoorde.

Erelijst
 Philadelphia Union
MLS Supporters' Shield: 2020

Trivia
 Kacper's oudere broer Mateusz komt uit voor het atletiekteam van TSV Bayer 04 Leverkusen en zijn jongere broertje Jacub in het tweede elftal van 1. FC Köln in de Regionalliga West.

Pools voetballer